

pan 
 pan – gra karciana
 pan – starożytne chińskie naczynie rytualne

Pan 
 Pan (Kyrios) – tytuł Jezusa Chrystusa
 Pan – w mitologii greckiej bóg pasterzy, rogaty i koźlonogi
 Pan – księżyc Saturna
 Pan – planetoida o numerze katalogowym 4450
 Pan – czytnik grup dyskusyjnych
 Pan – nazwa systematyczna rodzaju szympans z rodziny człowiekowatych

W kulturze 
 Pan – powieść Knuta Hamsuna
Pan – amerykański film z 2015 roku
 Pan – kot, postać z Akt Harry’ego Dresdena Jima Butchera
 Pan – Hybrida saiyana i człowieka z mangi/anime Dragon Ball, potocznie nazwana przez niektórych fanów "Son Pan" gdyż jest wnuczką Goku, nazwana od chleba

PAN 
 PAN – Polska Akademia Nauk
 PAN – Partia Akcji Narodowej, nazwa stosowana dla partii w wielu krajach, najczęściej w Ameryce Łacińskiej 
 PAN – poliakrylonitryl
 PAN – azotan nadtlenku acetylu (ang. peroxyacetyl nitrate)
 PAN – osobista sieć komputerowa (ang. personal area network)
 WPAN – bezprzewodowa osobista sieć komputerowa
 PAN – guzkowe zapalenie tętnic (ang. polyarteritis nodosa)

Zobacz też 

 steel pan – instrument i gatunek muzyczny